Соревнования в парном разряде среди женщин по бадминтону на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 10 по 15 августа. Приняли участие 32 спортсменки из 12 стран.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр